Donald Maclean (1820–1877) – nowozelandzki polityk, minister
 Donald H. McLean (1884–1975) – amerykański polityk, kongresmen
 Donald A. McLean (1907–1973) – kanadyjski polityk, senator
 Donald Maclean (ur. 1934) – szkocki piłkarz

Zobacz też 
 Donald Maclean